Białostocki – herb szlachecki
 powiat białostocki

osoby o nazwisku „Białostocki”:
 Jan Białostocki (1921–1988) – polski historyk sztuki
 Zygmunt Białostocki (1887–1942/43) – polski muzyk, pianista i kompozytor

Zobacz też 
  w tytułach artykułów